Alte Feuerwache steht für:

 Alte Feuerwache (Berlin-Friedrichshain)
 Alte Feuerwache (Esslingen)
 Alte Feuerwache Kolkwitz
 Alte Feuerwache (Köln)
 Alte Feuerwache Lehe
 Alte Feuerwache Loschwitz
 Alte Feuerwache (Mannheim)
 Alte Feuerwache in Nordwalde, siehe Nordwalde #Altes Feuerwehrhaus
 Alte Feuerwache (Reutlingen)
 Alte Feuerwache (Saarbrücken)